Полиго́н для твёрдых бытовых (коммунальных) отхо́дов — специальное сооружение, предназначенное для изоляции и обезвреживания ТБО (ТКО).

Полигоны должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения. На полигонах обеспечивается статическая устойчивость ТБО (ТКО) с учётом динамики уплотнения, минерализации, газовыделения, максимальной нагрузки на единицу площади, возможности последующего рационального использования участка после закрытия полигонов (рекультивации).

Полигоны могут быть организованы для любых по величине населённых пунктов. Рекомендуется создание централизованных полигонов для групп населённых пунктов.

Полигоны бытовых отходов

В России 
 Находкинский полигон твёрдых бытовых отходов
 Игумновский полигон
 Костинский полигон
 Красный Бор (полигон)

В Москве и Московской Области

В других странах 
 Бордо Поньенте

Список полигонов внесенных в ГРОРО (Государственный реестр объектов размещения отходов) 
Ярославский полигон ТБО «Скоково» http://skokovo.ru 
Люберецкий полигон ТБО «Торбеево» https://xn----9sbwhqcezn4b.xn--p1ai/%D1%82%D0%B1%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE/
Ногинский полигон ТБО «Тимохово» http://полигон-тимохово.рф 
Полигон ТБО «Куньголово» (Ленинградская область, Тосненский район)

См. также 
 Свалка

Примечания

Ссылки 
 СанПиН 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов 
 

Город